L'Obra Social «la Caixa» fou una organització sense ànim de lucre creada l'any 1990 per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, i que es dedicava a gestionar els recursos de la seva obra social. El juny del 2014, es va dissoldre i se’n van cedir els actius i passius a la nova Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que substituí l'antiga caixa d'estalvis.

Fou la fundació privada més gran de Catalunya, la segona d'Europa i la cinquena del món per volum pressupostari (500 milions d'euros per al 2009), segons les dades de l'European Foundation Centre.

Àmbits principals d'actuació 
Actuava en àmbits molts diversos: 
 Pobresa i Exclusió Social
 Integració Laboral
 Atenció integral a malalts avançats
 Salut
 Cooperació Internacional
 Interculturalitat i Cohesió Social
 Beques i Formació
 Convocatòries
 Voluntariat
 Cultura
 Ciència i Recerca
 Medi Ambient
 Habitatge Assequible

Centres Culturals 

La fundació mantenia diversos centres culturals propis: 

 CaixaForum, que són centres culturals i expositius vinculats al món de l'art: CaixaForum Barcelona, CaixaForum Madrid, CaixaForum Palma, CaixaForum Lleida, CaixaForum Girona i CaixaForum Tarragona.
 CosmoCaixa, que són centres culturals vinculats al món de la ciència: CosmoCaixa Barcelona i CosmoCaixa Madrid.

Beques de "la Caixa" 
Les beques de "la Caixa" fan referència a un programa de beques de postgrau creat l'any 1982 i finançat per la Fundació "la Caixa".

Va començar l'any 1982, amb un pressupost de 368.000 € i l'assignació de 34 beques per anar als Estats Units. De mica en mica, s'ha anat incrementant progressivament el nombre de beques fins a les 207 l'any 2007. Actualment compta amb un pressupost de 10 milions d'euros i una inversió acumulada de 85 milions d'euros.

Fins a l'any 2004, el programa es caracteritzava per la seva orientació a beques a l'estranger (Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, la Gran Bretanya, l'Índia, el Japó i la Xina); però el 2005 va iniciar nous programes orientats a universitats de l'Estat Espanyol.

Destaquen entre els més de 2400 becaris alguns personatges com Xavier Sala i Martín o Mònica Terribas.

''Vegeu la categoria Becaris de la Fundació La Caixa

Observatori social 
L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és un espai de debat i reflexió que té com a finalitat estudiar el món actual i els reptes de la societat divulgant el coneixement de les ciències socials, amb un especial interès per les àrees de l’acció social, l'ensenyament, la ciència i la cultura.

Àmbits d’actuació 
En primer lloc, dona suport a la recerca a fi d’esdevenir una entitat de referència a l’hora de difondre coneixement. La seva meta principal és acostar el coneixement a tots els àmbits de la societat per enriquir el debat públic.

A més, difon el contingut que produeix a través de diversos formats com són publicacions o activitats. La línia d’accions de debat i reflexió que promou es du a terme als CaixaForum, majoritàriament a CaixaForum Macaya.

Convocatòries
L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” genera coneixement a través de convocatòries competitives que es complementen amb estudis propis sobre qüestions socials, els quals proposen idees i resultats innovadors i científicament contrastats.
- Per mitjà de la convocatòria anual d’Investigació Social es financen projectes que destaquen pel seu caràcter innovador i la seva orientació social.
- A través de convocatòries flaix es dona suport a projectes d’investigació més curts sobre temàtiques socials diverses.
- Amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca (sector social) i el de la pràctica (administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits, l’Observatori també engega la convocatòria Connecta.

Col·lecció d'art 
La Fundació va organitzar les primeres grans exposicions d'art que van tenir lloc a la Barcelona dels anys 80. Amb una funció clarament alfabetitzadora, i que va cobrir mancances institucionals. Alguns dels artistes més destacats de la seva col·lecció són Joseph Beuys, qui de fet marca una de les línies de la col·lecció. El 2011 va signar un acord de col·laboració amb el MACBA. Entre el seu fons destaquen noms com Antoni Abad, Ignasi Aballí, Massimo Bartoloni, Erwin Bechtold, Jean-Michel Basquiat i David Bestué, etc.

Referències

Enllaços externs 
 Fundació "la Caixa"

La Caixa
Caixa
Premis Narcís Monturiol
Premis Gaudí Gresol